Un mixer ou mixeur peut désigner :
 Mixer (application) : le réseau privé pour les professionnels de l'art, de la mode, du cinéma, et de la musique ;
 un ingénieur du son de mixage : mixeur (cinéma), mixeur musique ;
 différents ustensiles de cuisine : mixeur, batteur-mixeur ;
 un type de danse : le mixer ;
 un service de streaming de jeux-vidéo appartenant à Microsoft : Mixer (site web) (anciennement Beam) ;
 un service permettant de rendre anonyme une transaction financière, principalement dans une cryptomonnaie.

Le verbe mixer peut signifier :
 élaborer la bande sonore d'un film par le mixage ;
 mélanger différents morceaux de musique, ce que fait un disc jockey ;
 réduire en bouillie des aliments à l'aide d'un mixeur lors d'une préparation culinaire.